Oberwinkl heißen folgende geographischen Objekte:

 Oberwinkl (Kirchweidach), Ortsteil der Gemeinde Kirchweidach, Landkreis Altötting, Bayern
 Oberwinkl (Marktl), Ortsteil des Marktes Marktl, Landkreis Altötting, Bayern

 Oberwinkl (Gemeinde Altenberg), Ortschaft von Altenberg bei Linz, Bezirk Urfahr-Umgebung, Oberösterreich
 Oberwinkl (Gemeinde Elsbethen), Ortschaft von Elsbethen bei Salzburg, Land Salzburg
 Oberwinkl (Gemeinde Gröbming), Ort bei Gröbming im Ennstal, Steiermark

Siehe auch:
 Oberwinkel